budnik (Prionodura newtoniana) – ptak z rzędu wróblowych
 Budnik – tytuł powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego, wydanej po raz pierwszy w 1848
 budnicy – wolni ludzie zajmujący się wyrębem lasu, żyjący w budach – kurnych chatach-ziemiankach
 ludzie:
 Jarosław Budnik (ur. 16 lutego 1973 w Świętochłowicach) – polski aktor filmowy, telewizyjny, oraz teatralny.
 Jerzy Budnik (ur. 30 maja 1951 w Wejherowie) – polski polityk i działacz samorządowy, poseł na Sejm III, IV, V i VI kadencji.
 Jowita Budnik de domo Miondlikowska (ur. 28 listopada 1973 w Warszawie), - polska aktorka telewizyjna i filmowa.
 Krzysztof Budnik (ur. 28 sierpnia 1960 we Wrocławiu) – prawnik, polityk.